Igreja e Convento de São Francisco (La Paz) — na Bolívia
Igreja de São Francisco (Cochim) — na Índia
Igreja de São Francisco a Ripa — em Roma, Itália

Brasil 
Igreja e Convento de São Francisco (São Paulo)
Igreja de São Francisco da Prainha — no Rio de Janeiro
Igreja e Convento de São Francisco (Salvador)

Portugal 
Convento de São Francisco (Angra do Heroísmo)
Igreja de São Francisco (Estremoz)
Convento e Igreja de São Francisco (Évora)
Igreja de São Francisco (Faro)
Convento de São Francisco (Guimarães)
Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Horta)
Igreja de São Francisco (Porto)
Igreja de São Francisco (Ribeira Grande)
Igreja e Convento de São Francisco (Torrão) — Torrão
Igreja de São Francisco (Tavira)
Igreja de São Francisco (Vila Franca do Campo)
Igreja de São Francisco do Monte — em Viseu
Convento de São Boaventura — em Santa Cruz das Flores

Desambiguações de templos